Taurida poate desemna:

Istorie și geografie
 Taurida, numele antic al Crimeii;
 gubernia Taurida, o gubernie a Imperiului Rus;
 Palatul Taurida, un palat din Sankt-Petersburg, Federația Rusă;
 grădina Taurida, din jurul Palatului Taurida

Opere literare
 Ifigenia în Taurida (Euripide), tragedie antică greacă de Euripide;
 Ifigenia în Taurida (Goethe), piesă de teatru de Goethe.

Astronomie

Ploi de meteori
 Tauride, numele unor ploi de meteori

Asteroid
 814 Tauris, un asteroid din centura principală.